Нахаванди — фамилия. Известные носители:

 Нахаванди, Мансур Али оглы (род. 1996) — азербайджанский футболист.
 Нахаванди, Хушанг (род. 1932) — иранский экономист, государственный деятель и эмигрантский политик.